kfo – codice ISO 639-3 della lingua koro (Costa d'Avorio)